Jiri (naam), een jongensnaam
Jiri (boek), een boek van Paul Biegel